A 2022-es Superbike-világbajnokság a bajnokság 35. idénye volt. A szezon április 9-én vette kezdetét a MotorLand Aragón versenypályán és november 20-én ért véget Ausztráliában. Az egyéni címvédő a török Toprak Razgatlıoğlu, míg a gyártóknál a Yamaha. Álvaro Bautista nyerte meg a bajnoki címet, míg a gyártóknál és csapatban a Ducati.

Csapatok és versenyzők
Az összes induló Pirelli abroncsokat használ.

Versenynaptár és eredmények

A bajnokság végeredménye

Versenyzők
Pontrendszer

Gyártók

Jegyzetek

További információk

Superbike
2022